Józef Wiktor – polityk i samorządowiec, wojewoda nowosądecki
 Józef Wiktor – ziemianin i poseł do Sejmu Krajowego Galicji
 Józef Wiktor – ichtiolog